Paul Briët (architect), Nederlands architect
 Paul Briët (politicus), Eerste Kamerlid